Курлек:

 Курлек — село Томского района Томской области.
 Курлек — посёлок Красногорского района Алтайского края.